Тодор Икономово (до 1934 г. Махмузлии) е село в Североизточна България. То се намира в община Каолиново, област Шумен.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Религии 
В селото има православен храм „Св. Георги Победоносец“. През 2008 г. храмът беше основно реконструиран. Свещеник на селото е прот. Андрей Стефанов от гр. Нови пазар. Има и джамия.

В училищата се преподава на турски по част от предметите. Един от чуждите езици изучавани от първи клас е турския.

През 1988 г. от това населено място започва тъй наречения „Възродителен процес“, затова в центъра на селото има издигнат паметник.

Редовни събития 
Всяко година кметството организира турнир по футбол на малки вратички. В състезанието участват предимно младежи на възраст от 15 до 20 години.

Личности 
 Нели Христова (р. 1958), български географ, професор по хидрология
 Тодор Дочев (р. 1963), български офицер, генерал-майор

Източници 

Села в област Шумен
Населени места в община Каолиново